Активизам
Акција (филм)
Акциони филм
Делање, у филозофији
Дионица, у финансијама
Директна акција
Друштвена акција
Еколошка акција
Попуст